Ben 10: Alien Force — компьютерная игра, основанная на одноимённом американском мультсериале. Игра была разработана компаниями Monkey Bar Games и 1st Playable Productions и издана компанией D3 Publisher 28 октября 2008 года в Северной Америке и 20 ноября 2008 года в Европе.

Сюжет 
Протагонистом в игре является 15-летний Бен Теннисон (), который обладает инопланетными часами Омнитрикс (). Другими игровыми персонажами являются 16-летний Кевин Э. Левин и 15-летняя Гвен Теннисон. Вы деретесь с помощью 5 инопланетян (Пламенный, Крылатый, Обезьяна-Паук, Лучистый, Гумангозавр) с «Вечными Рыцарями», Чистопородными, Гибридами.

Примечания

Ссылки 
Обзоры
 
 
 
 

Компьютерные игры 2008 года
Игры для PlayStation 2
Игры для Wii
Игры для Nintendo DS
Игры для PlayStation Portable
Игры о супергероях